Szwajcaria:
 Domleschg – dolina
 Domleschg – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala
 Domleschg – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia